Coppa del Brasile 2008 – edizione della competizione di calcio maschile brasiliana
 Coppa del Brasile 2008 – edizione della competizione di pallavolo femminile brasiliana